«Number Ones» — сборник песен Bee Gees, выпущенный в 2004 году.

Описание 
«Number Ones» включает в себя 18 синглов группы, достигавших первой строчки в различных чартах. Сборник продолжил опыт по изданию коллекций «номер один», начавшийся с выпуска альбомов с хитами «Битлз» и Майкла Джексона. Сборник Bee Gees был выпущен в память об участнике группы Морисе Гиббе, который умер в 2003 году.

Это последний альбом Bee Gees, выпущенный на Universal Records. В 2008 году Rhino Records переиздали «Number Ones» с европейским трек-листом. Совокупные продажи двух версий сборника, изданных двумя лейблами, составили к августу 2012 года в США 1 236 000 экземпляров. Альбом достигал 23 места в чарте альбомов Billboard Top 200, затем повторно попадал в рейтинг, достигнув пятого места в 2012 году, однако уже неделей спустя снизился до 195 позиции.

По мнению обозревателя Allmusic Джеймса Монгера, компиляция версии 2004 года проигрывает европейскому варианту альбома от 2012 года и сборнику Bee Gees «Their Greatest Hits: The Record» 2001 года, поскольку в нём отсутствуют такие классические хиты группы как «Nights on Broadway» «New York Mining Disaster 1941» «If I Can’t Have You» и «More Than a Woman». Как отмечает Монгер, схожие концептуальные проблемы имеют и другие подобные сборники хитов «номер один».

Списки композиций 
 «Massachusetts» — 2:26
 «World» — 3:16
 «Words» — 3:17
 «I’ve Gotta Get a Message to You» — 2:52
 «I Started a Joke» — 3:10
 «Don’t Forget to Remember» — 3:29
 «Lonely Days» — 3:48
 «How Can You Mend a Broken Heart» — 3:58
 «Jive Talkin'» — 3:46
 «You Should Be Dancing» — 4:17
 «Love So Right»
 «How Deep Is Your Love» — 4:02
 «Stayin’ Alive» — 4:44
 «Night Fever» — 3:33
 «Too Much Heaven» — 4:54
 «Tragedy» — 5:03
 «Love You Inside Out» — 4:12
 «You Win Again» — 4:04
 «Man in the Middle» — 4:22

Чарты и сертификации 

Peak chart positions

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Bee Gees
Поп-рок-альбомы
Сборники Universal Records
Альбомы 2004 года